Literal romance español (LRE o lit. rom. esp.) es una peculiaridad del español creada en el S.XVII, que consiste en traducir nombres propios extranjeros adaptándolos a la pronunciación y silabometría típicas castellanas. Literal porque se intenta mantener la raíz etimológico-fonética de la palabra original y romance porque adapta la silabomorfía (estructura silábica) y la silabometría (longitud de la sílaba y composición de diptongos-hiatos) pero traduciéndola al clásico español. Fue utilizada por los poetas barrocos y los románticos; cayó en desuso en el S.XX.

Traducción
Léxico del idioma español
Historia del idioma español